Nyomtatás: Elavult mezőgazdasági eljárás, gabonaszemek állati erővel történő kitapostatása.
Nyomtatás: Nyomdaipari eljárás, a festék átjuttatása a nyomathordozó felületre (többnyire papírra).

Hasonló néven 
Nyomtatás Erdélyben (1918-1989)